ATK steht für:
 Accessibility Toolkit, ein Software-Entwickler-Werkzeugkasten, siehe Thunar
 Alliant Techsystems Inc., ein internationaler Konzern mit Hauptsitz in Arlington, US-Bundesstaat Virginia 
 Flugplatz Atqasuk (IATA-Code)
 ATK (Fussball-Club), ein indisches Fußball-Franchise

AT/K steht für:
 Mündliche Zollanmeldung, siehe Zollabfertigung#Belegarten

Abkürzung